Гримич Віль Григорович (7 червня 1925 р.) — перекладач;
 Гримич Галина Михайлівна (11 листопада 1938 р.) — літературознавець. Кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри історії літератури і журналістики Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Шевченка;
 Гримич Марина Віллівна (4 квітня 1961 р.) — прозаїк;

Українські прізвища